Leiva är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Leiva ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Leiva är platt österut, men västerut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Leiva. Runt Leiva är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Santo Domingo de la Calzada,  km sydost om Leiva. Trakten runt Leiva består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i La Rioja, Spanien